Rendezvous in Paris ist die Bezeichnung für:
 Rendezvous in Paris, Roman von Vicki Baum
 Rendezvous in Paris (1950), französischer Film von René Clément
 Rendezvous in Paris (1982), deutscher Film von Gabi Kubach
 Rendezvous in Paris (1995), französischer Film von Éric Rohmer